David Sharpe peut désigner :

 David Sharpe (1910–1980), acteur américain
 David Sharpe (né en 1967), athlète britannique, coureur de demi-fond
 David Sharpe (né en 1990), nageur canadien